

Delden, village de la commune de Hof van Twente, en Overijssel ;
 Ambt Delden, ancienne commune d'Overijssel, située autour de Delden, et également le nom d'un vin AOP produit dans cette zone géographique ;
 Stad Delden, ancienne commune d'Overijssel, composée de Delden ;
 Delden, hameau de la commune de Bronckhorst, dans le Gueldre.